Németh Lajos
 Németh Lajos (1842–1911) népiskolai igazgató-tanító
 Németh Lajos (1861–?) festőművész
 Németh Lajos (1896–1990) politikus, országgyűlési képviselő
 Németh Lajos (1929–1991) művészettörténész, az MTA levelező tagja
 Németh Lajos (1930–2019) labdarúgó, edző (Videoton)
 Németh Lajos (1938) labdarúgó, csatár (Ferencvárosi TC)
 Németh Lajos (1943–2016) színész, bábművész
 Németh Lajos (1944–2014) labdarúgó, labdarúgó-játékvezető
 Németh Lajos (1945) tekéző, edző
 Németh Lajos (1948) labdarúgó (Haladás VSE)
 Németh Lajos (1950) meteorológus
 Németh Lajos (1954) röplabdaedző
 Németh Lajos tanszékvezető egyetemi mestertanár

Hasonló nevűek
 Cs. Németh Lajos (1940) színművész